El término País Vasco puede referirse a:
 País Vasco, comunidad autónoma española formada por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, antiguamente conocidas como Provincias Vascongadas;
 Euskal Herria, cuya traducción al castellano es País Vasco, el conjunto de los territorios considerados cultural y antropológicamente vascos, también conocido históricamente como Vasconia;
 País Vasco francés, región francesa conocida en francés como Pays Basque;
 El País Vasco, periódico editado en San Sebastián entre 1923 y 1930.